Németország
Nohra, település Türingia Nordhausen járásában
Nohra, település Türingia Weimarer Land járásában